Prakhon Chai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Buriram, Thailanda, cu o populație de 132.141 de locuitori și o suprafață de 890,121 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 16 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 199 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Phlapphla Chai district.

Amphoe în provincia Buriram